Уисколотла има више значења:

 Уисколотла (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уисколотла (Сан Херонимо Закуалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Уисколотла (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику